Balogh Mária (1853–1901) hegedűművész
 Balogh Mária (1936–2021) újságíró, riporter, szerkesztő
 Balogh Mária (1949) vegyészmérnök